Tuckahoe (Virgínia)
 Tuckahoe (Nova Jersey)
 Tuckahoe (Comtat de Suffolk), població a l'estat de Nova York.
 Tuckahoe (Comtat de Westchester), població a l'estat de Nova York.